The Civil Wars – gruppo musicale folk statunitense
 The Civil Wars – album dei The Civil Wars del 2013
 The Civil Wars: A Tree Is Best Measured When It Is Down – opera lirica

Pagine correlate 
 The Civil War